Achilles '29 é um clube holandês de futebol com sede em Groesbeek. O clube, que foi fundado em 1929, atualmente joga na Hoofdklasse, a mais alta divisão do futebol amador holandês. A partir da temporada 2010-2011, o time vai jogar a Topklasse, a nova terceira divisão holandesa.

Ligações externas 
 [ site oficial] {em holandês)

Achilles '29
Guéldria
Clubes de futebol fundados em 1929
Fundações nos Países Baixos em 1929